Calinic se poate referi la:

 Sfântul Calinic de la Cernica (1787 - 1868) călugăr, ctitor de biserici, teolog, stareț al Mânăstirii Cernica și episcop al Râmnicului
 Mănăstirea Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica
 Calinic Miclescu (1822 - 1886) mitropolit al Moldovei (1865-1875) și mitropolit-primat al Ungro-Vlahiei (1875-1886)
 Calinic Dima (1834 - 1887) cleric ortodox român, episcop al Eparhiei Hușilor (22 martie 1879 - 27 noiembrie 1886)
 Calinic Dumitriu (n. 1957) cleric român, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților
 Calinic Argatu, (n. 1944) cleric ortodox român, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, deputat în legislatura 1990-1992
 Calinic Șerboianu, arhimandrit român
 Calinic Cărăvan, stareț la Mănăstirea Lainici

Vezi și 
 Călin (dezambiguizare)
 Călina (dezambiguizare)
 Călinești (dezambiguizare)
 Călinescu (nume de familie)
 Râul Călineasa (dezambiguizare)

Note 

Nume